Гул може да се односи на:

 Гул (Златна обала), насељено место у Француској, у департману Златна обала
 Гул (Корез), насељено место у Француској, у департману Корез
 Гул (река), река у Француској